Порембо́вич () — польская фамилия. Известные носители:

 Порембович, Стефан (1904—1984) — польский архитектор.
 Порембович, Эдвард (1862—1937) — польский прозаик, поэт, переводчик, литературный критик, историк.